Carl McIntire (1906-2002), personnalité religieuse américaine ;
  (1908-1974), homme politique américain ;
 John McIntire (1907-1991), acteur américain ;
  (1784-1866), homme politique américain ;
 Samuel McIntire (1757-1811), architecte américain ;
  (1856-1916), homme politique américain ;
 Tim McIntire (1944-1986), acteur et compositeur américain ;

Autre 
 McIntire, une ville du comté de Mitchell, en Iowa, aux États-Unis.

Patronyme écossais